Hohenzollern-Hechingen – niemiecki ród arystokratyczny, wygasły w 1869 roku
 Hohenzollern-Hechingen – księstwo istniejące w latach 1576-1850 państwo w Niemczech

Zobacz też:
 Hechingen
 Hohenzollern